Chalmursajew ist der Familienname folgender Personen:

 Chassan Magometowitsch Chalmursajew (* 1993), russischer Judoka
 Chussein Magometowitsch Chalmursajew (* 1993), russischer Judoka